Зін аль-Абідін бен Алі (زين العابدين بن علي) — туніський політик, а від 1987 до 2011 року — самодержавний президент Тунісу.
 Е-зін — електро́нні журна́ли (коротка форма терміну е-журнал) — види періодичних журнальних видань, які публікують у одному з електронних форматів .